Tegeler Plate steht für:

 einen Leuchtturm in der Außenweser, siehe Alte Weser#Leuchtturm Tegeler Plate
 eine Wattfläche in der Außenweser, siehe Weser#Außenweser